Termenul „Plymouth” se poate referi la:

Plymouth, oraș în sudul Angliei;
Plymouth (Montserrat), fosta capitală a coloniei britanice Montserrat;
Plymouth Colony, o fosta colonie britanică din Massachusetts;
Plymouth (Tobago), o localitate pe insula Tobago;
 rasă de găini de origine americană, cu producție mixtă (carne și ouă).

Localități din SUA
Plymouth (Connecticut),
Plymouth (Florida),
Plymouth (Illinois),
Plymouth (Indiana),
Plymouth (Iowa),
Plymouth (California),
Plymouth (Maine),
Plymouth (Massachusetts),
Plymouth (Michigan),
Plymouth (Minnesota),
Plymouth (Ohio),
Plymouth (Vermont)

Alte denumiri
Plymouth, o marcă de automobile
Plymouth Argyle, o echipă engleză de fotbal

Denumiri derivate
New Plymouth, oraș din Noua Zeelandă